Urbansky ist der Familienname folgender Personen:

 Diethard Urbansky (* 1958), deutscher Koch
 Johann Georg Urbansky (1675–1738), Bildhauer des Barock
 Sören Urbansky (Historiker) (* 1980), deutscher Historiker
 Sören-Eyke Urbansky (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Ulrike Urbansky (* 1977), deutsche Hürdenläuferin

Urbansky ist der Name folgender Firma:
 Urbansky Architekten, eine Gruppe von Architekten und Designern aus Berlin, deren Schwerpunkt die Baugruppen-Technologie ist 

Siehe auch:
 Urbanski